Септум () е тънка преграда, която разделя две кухини от по-мека тъкан.

Примери 

Подобни прегради се срещат при повечето организми. При човека такива се наблюдават например в:

 носната кухина – носна преграда;
 сърцето – преграда, която разделя камерите;
 езика;
 мускулите;
 алвеолите.

При животните органите също имат аналогични прегради. Растенията и гъбите не са изключение.

Бележки 

Анатомия